Jirón Dos de Mayo puede referirse a:
 Jirón Dos de Mayo, calle de la ciudad de Cajamarca, Perú.
 Jirón Dos de Mayo, calle de la ciudad de Celendín, Perú.